Reach for the Stars (игра, 1983) — компьютерная игра, разработанная и выпущенная в 1983 году компанией Strategic Studies Group.
 Reach for the Stars (игра, 2000) — компьютерная игра, разработанная и выпущенная в 2000 году компанией Strategic Studies Group, ремейк оригинальной игры 1983 года.